Гла́вная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Понятие «главная улица» отражено в нормативной документации. Согласно примечанию 1 к таблице 7 СП 42.13330.2011, «главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных. пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра». В таблице 9 этого же документа уточняется основное назначение главной улицы сельских поселений: «Связь жилых территорий с общественным центром».

Россия 
 Главная улица — улица во Владивостоке.
 Главная улица — улица в городе Казани.
 Главная улица — улица в городе Самаре.
 Главная улица — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Главная улица — улица в Приморском районе.
 Главная улица — бывшая улица в Ораниенбауме (ныне — Ломоносов), в настоящее время — часть Дворцового проспекта.

Украина 
 Главная улица — улица в Керчи.
 Главная улица — улица в Одессе.
 Главная улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Главная аллея (Москва)
 Главная улица (фильм)
  — роман (1920) Синклера Льюиса.

Примечания